Сове́т наро́дных комисса́ров СССР (аббр.: офиц.  СССР; разг.  СССР; син. офиц. Правительство СССР) — высший коллегиальный орган исполнительной и распорядительной власти Союза Советских Социалистических Республик в период c 1923 по 1946 годы.

Будучи правительством Советского Союза, Совнарком СССР и руководимые им наркоматы играли ключевую роль в таких значительных для страны и общества событиях и процессах, как восстановление экономики после гражданской войны, Новая экономическая политика (НЭП), коллективизация, электрификация, индустриализация, пятилетние планы развития народного хозяйства, цензура, борьба с религией, репрессии и политические преследования, ГУЛаг, депортация народов, присоединение Прибалтики и других территорий к СССР, организация партизанского движения, развертывание промышленного производства в тылу во время Великой Отечественной войны.

Почтовый адрес: г. Москва, Кремль.

В 1946 году СНК СССР преобразован в Совет Министров СССР.

История 

Создание Совета Народных Комиссаров СССР в качестве исполнительного органа Центрального Исполнительного Комитета СССР (ЦИК СССР) было предусмотрено Договором об образовании СССР. В этом договоре впервые была использована аббревиатура .

Прообразом Совнаркома СССР был Совет Народных Комиссаров Советской России — первая в истории советского государства коллегия председателей комиссий, которым было поручено «заведование отдельными отраслями государственной жизни». Образованный декретами 2-го Всероссийского съезда Советов и ВЦИК  года, за пять лет до образования СССР, Совет Народных Комиссаров под председательством В. И. Ленина являлся правительством Российской Советской Республики (c 1918 года — РСФСР). После образования СССР, Совет Народных Комиссаров РСФСР координировал деятельность советских республик, вошедших в состав Советского Союза.

Первый состав Совнаркома СССР был утверждён на 2-й сессии ЦИК СССР 6 июля 1923 года:
 Председатель — В. И. Ленин
 Заместители председателя: Л. Б. Каменев, А. И. Рыков, А. Д. Цюрупа, В. Я. Чубарь, Г. К. Орджоникидзе, М. Д. Орахелашвили
 Народные комиссары общесоюзных наркоматов: по иностранным делам — Г. В. Чичерин, по военным и морским делам — Л. Д. Троцкий, внешней торговли — Л. Б. Красин, путей сообщения — Ф. Э. Дзержинский, почт и телеграфов — И. Н. Смирнов
 Народные комиссары объединённых наркоматов: ВСНХ — А. И. Рыков, продовольствия — Н. П. Брюханов, труда — В. В. Шмидт, финансов — Г. Я. Сокольников, Рабоче-Крестьянской инспекции — В. В. Куйбышев.

17 июля 1923 года Совет Народных Комиссаров СССР оповестил ЦИК союзных республик и их Советы Народных Комиссаров о том, что он приступил к исполнению возложенных на него задач.

В Конституции СССР 1924 года Совнарком СССР был определён как исполнительный и распорядительный орган ЦИК СССР, а с принятием Конституции СССР 1936 года он получил альтернативное наименование — Правительство СССР — и приобрёл статус высшего исполнительного и распорядительного органа государственного управления Советского Союза.

Во время Великой Отечественной войны деятельность народных комиссариатов СССР была подчинена Государственному комитету обороны — чрезвычайному органу управления под руководством Председателя СНК СССР И. В. Сталина, который был создан на период войны и обладал всей полнотой власти в СССР.

15 марта 1946 года Совнарком СССР был преобразован в Совет Министров СССР. Закон о преобразовании союзного правительства также предусматривал переименование подведомственных Правительству СССР союзных органов. Соответственно народные комиссариаты СССР были переименованы в министерства СССР, а  — в министров. 
В этот же день Совет Народных Комиссаров сложил полномочия перед Верховным Советом СССР нового созыва и спустя 4 дня в соответствии с данным законом был сформирован Совет Министров. 25 февраля 1947 года были внесены соответствующие изменения в Конституцию СССР.

Состав 

Совет Народных Комиссаров СССР состоял из следующих лиц:
 Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
 Заместители председателя  СССР
 Народные комиссары СССР — руководители народных комиссариатов СССР
 Председатель Государственной плановой комиссии СССР (с 1936 года)
 Председатель Комиссии советского контроля (с 1936 года)
 Председатель комитета заготовок (с 1936 года)
 Председатель комитета по делам искусств (с 1936 года)
 Председатель комитета по делам высшей школы (с 1936 года)

В состав  СССР также входили с правом совещательного голоса представители республик Союза ССР, члены ЦИК СССР, председатель Объединённого государственного политического управления (ОГПУ) и управляющий Центрального статистического управления. В дополнение, к участию в заседаниях Совнаркома СССР допускались председатели совнаркомов союзных республик и, по особому постановлению СНК СССР, иные лица.

На протяжении деятельности СНК СССР неоднократно менялось количество и наименования органов государственного управления по причине создания новых учреждений и разделения, слияния и упразднения ранее созданных. Соответственно изменялся состав Совета Народных Комиссаров СССР.

Подчинённость 
Согласно Конституции СССР 1924 года, Совет Народных Комиссаров СССР подчинялся ЦИК СССР и его Президиуму, которые имели право приостанавливать и отменять постановления и распоряжения СНК, а также распоряжения наркомов СССР при явном несоответствии данного распоряжения союзной Конституции, законодательству СССР или законодательству союзной республики. Начиная с 1938 года, Совет Народных Комиссаров СССР образовывался Верховным Советом СССР и был ему подотчётен (а в промежутках между сессиями — Президиуму Верховного Совета СССР).

Полномочия 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР, в пределах предоставленных ему прав и на основании Положения о Совете Народных Комиссаров СССР, обладал следующими полномочиями:
 издание декретов и постановлений, обязательных к исполнению на всей территории СССР;
 рассмотрение на своих заседаниях декретов и постановлений, вносимых как отдельными наркоматами СССР, так и ЦИК союзных республик и их президиумами;
 разработка положений о народных комиссариатах, которые вступали в силу после утверждения ЦИК СССР;
 назначение членов коллегий — совещательно-распорядительных органов при народных комиссариатах СССР;
 отмена распоряжений отдельных народных комиссариатов СССР;
 объединение и направление работы общесоюзных и союзно-республиканских народных комиссариатов;
 принятие мер по осуществлению народно-хозяйственного плана и государственного бюджета;
 укрепление кредитно-денежной системы;
 обеспечение общественного порядка;
 осуществление общего руководства в области внешних сношений с иностранными государствами.

Совнарком СССР не имел полномочий назначать и освобождать от должности народных комиссаров СССР и их заместителей, членов коллегий союзных наркоматов, а также руководителей ряда подведомственных Совнаркому СССР органов. Это право принадлежало Президиуму ЦИК СССР, а начиная с 1936 года — Президиуму Верховного Совета СССР, который пользовался этим правом в период между сессиями Верховного Совета СССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета СССР. Тем не менее, председателю Совета Народных Комиссаров СССР предоставлялось право подбора и представления кандидатур на утверждение.

Взаимоотношения с республиканскими органами 
В каждой союзной и автономной республике действовали свои правительства — республиканские советы народных комиссаров — образуемые ЦИК (с 1938 года Верховным советом) соответствующей союзной или автономной республики. Республиканские правительства юридически не находились в непосредственном подчинении Совета Народных Комиссаров СССР, однако были обязаны в своей деятельности руководствоваться декретами и постановлениями союзного . Вместе с тем, союзно-республиканские народные комиссариаты в составе республиканских совнаркомов имели двойное подчинение — они одновременно подчинялись как совнаркому союзной республики, в рамках которого они были созданы, так и соответствующему союзно-республиканскому народному комиссариату СССР, приказами и инструкциями которого должны были руководствоваться в своей деятельности. В отличие от союзно-республиканских народных комиссариатов союзной республики, республиканские наркоматы подчинялись только совнаркому соответствующей союзной республики.

Руководящие органы

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР 

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР являлся главой советского правительства. Назначение на должность председателя осуществлялось при утверждении состава правительства на сессии ЦИК СССР (с 1938 года — Верховного Совета СССР).

Председатели Совета Народных Комиссаров СССР
 Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (6 июля 1923 — 21 января 1924)
 Рыков Алексей Иванович (2 февраля 1924 — 19 декабря 1930)
 Молотов Вячеслав Михайлович (19 декабря 1930 — 6 мая 1941)
 Сталин Иосиф Виссарионович (6 мая 1941 — 15 марта 1946)

При председателе Совнаркома СССР действовал штат его заместителей.

Управление делами Совета Народных Комиссаров СССР 
Управляющие делами Совета Народных Комиссаров СССР
 Горбунов Николай Петрович (17 июля 1923 — 29 декабря 1930)
 Керженцев Платон Михайлович (29 декабря 1930 — 23 марта 1933)
 Мирошников Иван Иванович (23 марта 1933 — 29 марта 1937)
 Арбузов Михаил Фёдорович (29 марта 1937 — 31 июля 1937)
 Петруничев Николай Алексеевич (31 июля 1937 — 5 ноября 1938)
 Большаков Иван Григорьевич (17 декабря 1938 — 4 июня 1939)
 Хломов Михаил Дмитриевич (10 июня 1939 — 14 ноября 1940)
 Чадаев Яков Ермолаевич (14 ноября 1940 — 15 марта 1946)

Народные комиссариаты 

Совет народных комиссаров СССР формировался из руководителей центральных органов государственного управления — народных комиссаров СССР.

Согласно Конституции 1924 года, народные комиссариаты СССР подразделялись на общесоюзные и объединённые. Общесоюзные наркоматы имели в союзных республиках своих уполномоченных, которые непосредственно подчинялись союзным наркоматам. Объединённые наркоматы действовали через сеть одноимённых народных комиссариатов союзных республик, которые выполняли задания соответствующего союзного наркомата.

Начиная с 1936 года, наркоматы СССР стали подразделяться на общесоюзные и союзно-республиканские. Также изменился порядок их деятельности. Общесоюзные наркоматы руководили порученной им отраслью государственного управления на всей территории СССР непосредственно или через назначаемые ими органы, в то время как союзно-республиканские наркоматы СССР действовали, как правило, через одноимённые наркоматы союзных республик и управляли непосредственно лишь определённым ограниченным числом предприятий по списку, утверждаемому Президиумом Верховного Совета СССР.

Подведомственные органы 

Совет Народных Комиссаров СССР имел право создавать, реорганизовывать и упразднять подведомственные учреждения, которые подчинялись непосредственно Совнаркому СССР.

Официальные издания 
 Газета «Известия» — в разные годы существования Совнаркома СССР выпускалась под разными наименованиями:
 «Известия Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих Депутатов» (Известия ЦИК и ВЦИК, 1923—1938)
 «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» (1938—1946)
 «Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР» (1923—1924)
 «Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Союза ССР» (1924—1938)
 «Собрание постановлений и распоряжений Правительства Союза ССР» (1938—1946)

См. также 
 Список министров промышленности России
 Совет Труда и Обороны

Примечания

Ссылки 

 Правители России и Советского Союза, биографическо-хронологический справочник
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 годы Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. Москва, 1999.
 Нелидов, А. А. Совет Министров // Советская историческая энциклопедия : под ред. Е. М. Жукова. — М.: Советская энциклопедия, 1973—1982.
 Совнарком РСФСР — СССР: Руководители государственных органов РСФСР и СССР, 1917—1993 годы